Сэр Роберт Генри Сейл (, род. 19 сентября 1782 г. — ум. 21 декабря 1845 г. близ Мудки, Индия) — британский генерал, участник войн в Индии и Бирме, отличившийся при обороне Джелалабада во время Первой англо-афганской войны. Сейл погиб в бою при Мудки во время англо-сикхской войны.

Биография 
Роберт Сейл был вторым сыном Сейла Старшего (полковника на службе Ост-Индской кампании) и его жены, дочери эсквайра Гарри Брайна из Хантингдоншира. Вместо со своим братом Джорджем Джоном (впоследствии служившим в драгунских полках) он обучался в Лондоне, в , а 19 января 1795 года получил звание энсина и был зачислен в 36-й пехотный полк. 12 апреля 1797 года он получил звание лейтенанта, а 8 января 1798 года был в том же звании переведён в 12-й пехотный полк, который в те годы стоял в форте Джордж в Мадрасе. Оттуда полк был направлен в Танджавур, куда прибыл 1 марта, а 22 июля присоединился к армии генерала Харриса, которая готовилась к войне с Майсором. Полк стал частью 1-й пехотной бригады генерала Бейрда.

Сейл участвовал в сражении при Мелавелли 27 марта 1799 года, а в апреле-мае участвовал в осаде и штурме Серингапатама. за отличие при Серингапатаме он получил серебряную медаль. 

В октябре 1801 года полк Сейла был переправлен в Тируччираппалли, где простоял четыре года, а затем его вернули в Серингапатам. 23 марта 1806 года Сейл получил звание капитана, а в декабре 1808 года полк был переброшен в порт Квилон (Коллам) для боевых действий против раджи княжества Траванкор. 15 января 1809 года этот полк участвовал в , а 31 января во втором сражении при Квилоне. 21 января участвовал в сражении при Киллианоре. 24 июля Сейл вернулся со своим полком в Тируччираппалли, где в том же году женился на .

Во время Первой англо-бирманской войны (1824—1826) командовал . Во время взятия британцами Рангуна он лично победил в схватке бирманского главнокомандующего. Участник Четвёртой англо-майсурской войны.

Первая англо-афганская война 
С началом Первой англо-афганской войны Сейл возглавил 1-ю Бенгальскую бригаду Индской армии, которой командовал Джон Кин, 1-й барон Кин. Во время битвы при Газни Сейл сам повёл войска на штурм крепости Газни. После того, как англичане в 1839 году заняли Кабул, большая часть войск была возвращена в Британскую Индию. Сейл же остался в Афганистане и был возведён в ранг рыцаря-командора ордена Бани (KCB).

После того, как в октябре 1841 года солдаты британского туземного 35-го пехотного соединения подверглись нападению пуштунов на перевале Хурд-Кабул, бригада, руководимая Сейлом и состоявшая преимущественно из его же 13-го пехотного полка, была переведена под Джелалабад, с целью охраны пути, соединяющего Афганистан с Индией. 

В январе 1842 года британская армия и гражданские лица покинули Кабул, но на пути к Джалалабаду были полностью уничтожены афганцами (та называемое Уничтожение отряда Эльфинстона). После этого Джелалабад был окружён и осаждён войсками Мухаммеда Акбара. При этом в руки афганцев попали жена Сейла, леди Флоренция Сейл, и их дочь, ушедшие вместе с гарнизоном из Кабула. Войска генерала Сейла держали оборону Джелалабада с 12 ноября 1841 до 8 апреля 1842 года, при этом 1,5 тысячи англичан противостояли 5 тысячам афганских воинов. После того, как в крепости распространился непроверенный слух, о том, что шедшая на помощь осаждённым резервная армия генерала Джоржда Поллока разгромлена, Сейл 7 апреля своими войсками предпринял смелую вылазку и разбил осаждавших. Через неделю войска Поллока подошли к Джелалабаду. В честь этого Сейл был возведён в ранг рыцаря Большого креста ордена Бани, и во всех крупных военных гарнизонах Индии салютовали в его честь. Затем британские войска под руководством Сейла и Поллока вновь вступили в Кабул. При этом Сейл лично освободил своих жену и дочь из плена.

Был также кавалером афганского ордена Дурранийской империи.

Первая англо-сикхская война 
В 1845 году Сейл командовал бригадой в составе армии под руководством генерал-лейтенанта Хью Гофа, 1-го виконта Гофа, во время Первой англо-сикхской войны. В сражении при Мудки 18 декабря 1845 года он был смертельно ранен и через несколько дней скончался.

Примечания

Литература 
 
 
 
 John Duncan: Heroes for Victoria, 1837—1901: Queen Victoria’s Fighting Forces. ISBN 978-0946771387

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 19 сентября
Родившиеся в 1782 году
Умершие 21 декабря
Умершие в 1845 году
Генералы Британской Индийской армии
Рыцари Большого креста ордена Бани
Рыцари-командоры ордена Бани
Кавалеры ордена Бани
Умершие от ран